Soho, SOHO eller SoHo har flere betydninger:
 Soho, en bydel i West End i det centrale London.
 SoHo, en bydel på Manhattan
 Solar and Heliospheric Observatory - et rumobservatorium
 Small office/home office